Баба́нов (Баба́нова) — русская фамилия.

Известные носители

Бабанов 
 Бабанов, Александр Анатольевич (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Бабанов, Владимир Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Бабанов, Дмитрий Васильевич (1908—1964) — Герой Советского Союза.
 Бабанов, Иван Дмитриевич (1911—1972) — Герой Советского Союза, штурман звена 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка, гвардии лейтенант.
 Бабанов, Игорь Евгеньевич (1936—1994) — переводчик, искусствовед, историк, культуролог, писатель, полиглот, общественный деятель.
 Бабанов, Омурбек Токтогулович (род. 1970) — киргизский политический деятель.

Бабанова 
 Бабанова, Мария Ивановна (1900—1983) — советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.